Lienhard steht für:
 Lienhard Stahlbau, heute Lista Holding, ein Schweizer Hersteller von Betriebs- und Lagereinrichtungen
 Lienhard Office Group, ein Schweizer Hersteller von Büroeinrichtungen 
 Lienhard (Name); zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Lienhardt
 Lienhart
 Linhard
 Linhardt
 Linhart
 Pestalozzi: Lienhard und Gertrud

en:Lienhard